Norma Jean ou Norma Jeane est un prénom composé anglo-saxon pouvant faire référence à :

Personnalités

 Norma Jeane (ou Norma Jean) Mortensen, vrai nom de l'actrice américaine Marilyn Monroe (1926-1962) ;
 Norma Jean Bowman, vrai nom de la chanteuse de country   (née en 1937) ;
  (née en 1938), chanteuse de country américaine, également connue sous le surnom « Pretty Miss Norma Jean » ;
  (née en 1939), mannequin noir des années 1970 ayant participé à  ;
 Norma Jean Wright (née en 1956), chanteuse américaine de R&B, leader du groupe Chic.

Groupes
 Norma Jean, groupe de metalcore américain fondé en 1997.

Titres
 Norma Jeane Baker (1983), chanson de Serge Gainsbourg interprétée par Jane Birkin sur l'album Baby Alone in Babylone ;
 Norma Jeane (2011), pièce en deux actes de John Arnold librement inspirée du roman de Joyce Carol Oates Blonde ;
 Norma Jeane (2011), pièce de théâtre de Pierre Glénat consacrée au dernier mois de la vie de Marilyn Monroe.

Références